Ariel Behar e Andrej Golubev erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Orlando Luz e Rafael Matos hanno sconfitto Sergio Galdós e Renzo Olivo con il punteggio di 6-4, 7-6(7-5).

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Rafael Matos (campioni)
  Luis David Martínez /  Zdeněk Kolář (semifinale)

  Robert Galloway /  Alex Lawson (primo turno) 
  Evan King /  Max Schnur (semifinale)

Wildcard 

  Luca Serena /  Daniele Valentino (primo turno)
  Francesco Forti /  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

  Gregorio De Gasper /  Angelo Rossi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup 2021